Cologna:
 Dario Cologna – szwajcarski biegacz narciarski, brat Gianluci Cologni.
 Gianluca Cologna – szwajcarski biegacz narciarski, brat Dario Cologni.
Szwajcarskie nazwiska